Hahner Bach ist der Name folgender Gewässer:

 Hahner Bach (Waldbrölbach), rechter Zufluss des Waldbrölbachs in Brenzingen, Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hahner Bach (Wembach), linker Zufluss des Wembachs (zur Gersprenz) nahe beim Siedlungsteil Hahn von Wembach-Hahn, Stadt Ober-Ramstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen